Кирпичи — посёлок в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Новосинецкого сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Посёлок находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположен на берегу реки Снытка рядом с деревнями Домашовка, Алексеевка, Сомова и посёлком Просвет.

Уличная сеть представлена одним объектом: Центральная улица.

Географическое положение: в 19 километрах от районного центра — города Болхов, в 35 километрах от областного центра — города Орёл и в 293 километрах от столицы — Москвы.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 
Проживают (на 2017—2018 гг.) 11 жителей, 3 чел. — до 7 лет, 1 чел. — от 7 до 18 лет, 4 чел. — от 18 до 30 лет и 3 чел. — от 30 до 50 лет.

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 50%, а женщины — 50%.

Инфраструктура 
Нет данных.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Рядом с посёлком проходит автодорога федерального значения Р-92.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района